O Campeonato Tonganês de Futebol ou TFA Major League Premier Division é a principal divisão do futebol em Tonga, foi iniciado em 1969.

Campeões 
Os campeões anteriores foram:

Titulos por Equipe

Ver também 
 Liga dos Campeões da OFC
 Recopa da Oceania
 OFC President's Cup
 Copa do Mundo de Clubes da FIFA

Competições nacionais de futebol da Oceania
Futebol de Tonga